Glistrup har flere betydninger:

Personer 
 Ole Glistrup (1874−1956) − dansk købmand og strandingskommissionær
 Mogens Glistrup (1926−2008) − dansk advokat og politiker
 Jørgen Glistrup (født 1957) − dansk erhvervsleder og søn af Mogens Glistrup
 Jørgen Bro Glistrup (født 1934) − dansk tidligere stadsbibliotekar

Film 
 Glistrup (dokumentarfilm) − en dansk dokumentarfilm fra 2001 af Flemming Lyngse
 Spies & Glistrup − en dansk spillefilm fra 2013 af Christoffer Boe